Триер може да се отнася до:

 Ларс фон Триер – датски кинорежисьор

 Трир - град в Германия